Ялчинский сельсовет — муниципальное образование в Кугарчинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Ялчино.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Валитов, Загир Суфиянович (1940—2019) — актер, Народный артист БАССР.
 Мусин, Сафар Гайсарович (р. 5 ноября 1948) — бригадир каменщиков треста «Салаватстрой», полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Худайбердин, Шагит Ахметович (9 октября 1896 — 21 декабря 1924) — революционер, партийный и государственный деятель, писатель.

Примечания 

Муниципальные образования Кугарчинского района
Сельские поселения Башкортостана